Zelle (von lateinisch  „Kammer, kleiner Raum, Abteil“, später kirchenlateinisch auch „Klause, Mönchszelle, Kapelle“) steht für:

Wissenschaft:
 Zelle (Biologie), kleinste lebende Einheit eines Lebewesens
 Zelle (Soziologie), eine geschlossene kleine Gruppe gemeinsam agierender Personen
 Zelle (Meteorologie), kreisförmige Luftströmung in der Erdatmosphäre
 Elementarzelle, Bestandteil der Kristallstruktur (Kristallographie)
 mathematisches Objekt aus dem Bereich der algebraischen Topologie, siehe Zellkomplex

Technik:
 Funkzelle, Bereich eines Mobilfunknetzes, den eine Basisstation (Sendemast) abdeckt
 Flugzeugzelle, veraltet für Flugwerk (Rumpf, Tragflächen und Leitwerk eines Luftfahrzeugs)
 Batteriezelle, siehe Galvanische Zelle, Batterie (Elektrotechnik) und Akkumulator
 Knopfzelle, elektrochemische Zelle mit runder Form

Geografie:
 Zelle (Aue-Bad Schlema), Stadtteil von Aue-Bad Schlema, Sachsen
 Zelle (Odenthal), Wohnplatz in der Gemeinde Odenthal
 früherer Name des Ortes Zell (Zellertal), Rheinland-Pfalz

Räumlichkeiten:
 Arrestzelle, Raum, in dem der Arrest vollzogen wird
 Ausnüchterungszelle, Raum zum Festhalten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehender Personen
 Gefängniszelle, Haftraum im Gefängnis
 Klosterzelle, Privatbereich eines Klosterbewohners
 Todeszelle, Haftraum für zum Tode verurteilte Gefängnisinsassen
 Weichzelle, Kriseninterventionsraum für aggressive Personen

Personen:
 Gerhard Arend Zelle (um 1710–1761), deutscher Orgelbauer in Litauen
 Barbara Karuth-Zelle (* 1968), deutsche Managerin, Vorstandsmitglied der Allianz SE
 Ilse Zelle (* 1951), deutsche Religionslehrerin und Autorin
 Johann Christian Friedrich Zelle (um 1730–1785), deutscher Goldschmied und Hof-Juwelier, siehe Johann Christian Friedrich Zell
 Margaretha Geertruida Zelle, Pseudonym Mata Hari (1876–1917), niederländische Tänzerin und Spionin
 Michael Zelle (* 1967), deutscher Archäologe und Museumsleiter 
 Robert Zelle (1829–1901), von 1892 bis 1898 Oberbürgermeister von Berlin
 Ulli Zelle (* 1951), deutscher Fernsehmoderator

Sonstiges:
 Zelle (Film), ein Film von Bijan Benjamin
 die zweitniedrigste Organisationsstruktur in der NSDAP, siehe Struktur der NSDAP #Aufteilung der Partei unterhalb der Gaue
 Kulturschock Zelle,  Jugend- und Kulturzentrum in Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Celle (Begriffsklärung)
 Zele
 Zella (Begriffsklärung)